Pasongsongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pasongsongan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pasongsongan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar